Нелюбовка — название населённых пунктов:

 Нелюбовка — деревня в Козельском районе Калужской области России.
 Нелюбовка — село в Диканьском районе Полтавской области Украины.